Il doppio del torneo di tennis Mamaia Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marc Fornell Mestres e Gabriel Trujillo Soler che hanno battuto in finale Gabriel Moraru e Horia Tecău 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Gabriel Moraru /  Horia Tecău (finale)
 Bart Beks /  Martín Vilarrubi (quarti di finale)

 Jorge Aguilar /  David Guez (quarti di finale)
 Jean-Julien Rojer /  Michael Ryderstedt (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mamaia Challenger 2007